Джон Холстед Хардман Мур (; род. 7 мая 1954, Великобритания) — британский экономист, профессор политэкономии кафедры имени Джорджа Уотсона и Даниэля Стюарта в Эдинбургском университете, президент  в 2015—2017 годах, президент эконометрического общества в 2010 году.

Биография 
Джон родился 7 мая 1954 года.

Мур закончил в 1976 году Кембриджский университет и получил степень бакалавра по математике. Магистерскую степень с отличием получил в 1980 году, защитив работу по эконометрике в Лондонской школе экономики и политических наук, а в 1983 году также удостоен звания магистра искусств в Кембриджском университете. Докторской степени по экономике был удостоен в 1984 году в Лондонской школе экономики и политических наук.

В 1976—1978 годах работал исполнительным инженером в BT Group в Центрольно-восточной Шотландии. Преподавательскую деятельность начал в 1980—1981 годах в должности временного преподавателя экономики в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1981—1983 годах был лектором по экономике в Бирбек-колледже при  Лондонском университете. В 1983—1990 годах обычный лектор экономики в Лондонской школе экономики. В 1986—1987 годах был приглашённым ассистентом профессора по экономике в  Массачусетском технологическом институте. В 1991—1992 годах был приглашённым профессором по экономике в  Принстонском университете.
С 1990 года (а с 2000 года только на четверть ставки) занимает должность полного профессора экономической теории в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1993—1995 годах приглашенный профессор, а с 2000 года профессор политэкономии кафедры имени Джорджа Уотсона и Даниэля Стюарта в Эдинбургском университете. В это время был приглашённым профессором в  университете Хериота-Уатта в 1995—1997 годах.

Являлся помощником редактора в 1983—1986 годах, управляющим редактором в 1987—1991 годах, а в 1991—1996 годах директором журнала . В 1996—2001 годах член совета . В 1999—2004 годах член совета, а в 2015—2017 годах президент . С 1989 года член, а в 1995—1998 годах и в 1999—2005 годах член совета, в 2008 году второй вице-президент, в 2009 году первый вице-президент, и наконец, в 2010 году президент эконометрического общества. В 2006—2009 годах директор Шотландского института исследований в области экономики.

Вклад в науку 
Джон Мур известен как соавтор модели Гроссмана-Харта-Мур и  по кредитным циклам.

Награды 
За свои достижения в области экономики был удостоен рядом наград:
 1999 — выбран членом  Британской академии,
 1999 —  от ,
 2001 — почетный иностранный член Американской экономической ассоциации,
 2002 — почетный иностранный член Американской академии искусств и наук,
 2010 — премия  Стивена Росса по финансовой экономике за статью 1997 года «Кредитные циклы» в журнале .

Библиография 

 Moore J.H. Global Incentive Constraints in Auction Design//Econometrica, Vol. 52, No. 6, 1984, — pp. 1523—1535
 Moore J.H. Optimal Labour Contracts When Workers Have a Variety of Privately Observed Reservation Wages//Review of Economic Studies, Vol. 52, No. 1, 1985 — pp. 37-67.
 Moore J.H., Matthews S. Monopoly Provision of Product Quality and Warranties: An Exploration in the Theory of Multi-Dimensional Screening// Econometrica, Vol. 55, No. 2, 1987 — pp. 441—467.
 Moore J.H., Repullo R. Implementation by Stage Mechanisms: An Introduction// European Economic Review, Vol. 31, Nos. l/2, 1987 — pp. 336—341.
 Moore J.H. Contracting Between Two Parties With Private Information//Review of Economic Studies, Vol. 55, No. 1, 1988 -pp. 46-69.
 Moore J.H., Hart O. Incomplete Contracts and Renegotiation// Econometrica, Vol. 56, No. 4, 1988 — pp. 755—785.
 Moore J.H., Repullo R. Subgame Perfect Implementation// Econometrica, Vol. 56, No. 5, 1988 — pp. 1191—1220
 Moore J.H., Ching-to Ma, Turnbull S. Stopping Agents from ‘Cheating’//Journal of Economic Theory, Vol. 46, No. 2, 1988 — pp. 355—372.
 Moore J.H., Repullo R. Nash Implementation: A Complete Characterization//Econometrica, Vol. 58, No. 5, 1990 — pp. 1083—1099
 Moore J.H., Hart O. Property Rights and the Nature of the Firm//Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 6, 1990 - pp. 1119—1158.
 Moore J.H., Hart O. The Firm as a Collection of Assets//European Economic Review, Vol. 36, Nos. 2/3, 1992 — pp. 493—507
 Moore J.H. Implementation, Contracts, and Renegotiation in Environments With Complete Information/ J-J. Laffont (ed.)//Advances in Economic Theory: Invited papers for the Sixth World Congress of the Econometric Society, Cambridge University Press, Vol. 1, 1992- pp. 182—281
 Moore J.H., Aghion P., Hart O. The Economics of Bankruptcy Reform//Journal of Law, Economics and Organization (1992), Vol. 8, No. 3, pp. 523—546
 Moore J.H., Aghion P., Hart O. A Proposal for Bankruptcy Reform in the UK//Insolvency Law and Practice, Vol. 9, No. 4, 1993 — pp. 103—108.
 Moore J.H., Aghion P., Hart O. Improving Bankruptcy Procedure// Washington University Law Quarterly, Vol. 72, No. 3, 1994 — pp. 849—872
 Moore J.H., Hart O. A Theory of Debt Based on the Inalienability of Human Capital// Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 4, 1994 — pp. 841—879
 Moore J.H., Aghion P., Hart O. Insolvency Reform in the UK: A Revised Proposal//Insolvency Law and Practice, Vol. 11, No. 3, 1995 — pp. 67-74
 Moore J.H., Hart O. Debt and Seniority: An Analysis of the Role of Hard Claims in Constraining Management// American Economic Review, Vol. 83, No. 3, 1995 — pp. 567—589.

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Фицуильям-колледжа (Кембридж)
Члены Британской академии
Члены Эдинбургского королевского общества
Преподаватели Лондонской школы экономики
Президенты Королевского экономического общества
Лауреаты премии Юрьё Яхнссона